Polska Liga Koszykówki sezon 2002/2003.

W rozgrywkach udział wzięło 12 zespołów. Po rundzie zasadniczej utworzono 2 grupy: w jednej grały drużyny z miejsc 1-6, a w drugiej z miejsc 7-12. Po zakończeniu rywalizacji drużyny z miejsc 1-6 po rundzie zasadniczej oraz dwa pierwsze zespoły z drugiej grupy przystąpiły do fazy play off, natomiast 4 ostatnie zespoły stoczyły między sobą walkę o utrzymanie w ekstraklasie.

Kolejność po 1 i 2 rundzie

Play-off

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do PLK awansowały: AZS Koszalin i Astoria Bydgoszcz. Po sezonie Old Spice Pruszków wycofał się z rozgrywek.

Statystyki 
(średnio na mecz)

Punkty 
 Alex Austin - 21,12
 Shawn Respert - 20,59
 Brandun Hughes - 20,39
 Ed O'Bannon - 19,49
 Sean Colson - 19,48

Zbiórki 
 Eric Taylor - 9,37
 Alex Austin - 8,73
 Le Shell Wilson - 8,42
 Ed O'Bannon - 8,22
 Jacek Olejniczak - 8,13

Asysty 
 Sean Colson - 5,96
 Eric Elliott - 5,71
 Tomas Pačėsas - 5,44
 Alex Austin - 5,31
 Drew Barry - 5,20

Mecz Gwiazd PLK 
29 marca 2003 
 Północ- Południe 86-92
 Północ: McNaull 20; Pačėsas 12; Austin 12; Jagodnik 11; Pluta 9; Žídek 6; Vranković 6; Frasunkiewicz 5; Białek 4; Respert 1; Kalinowski 0. Trener: Eugeniusz Kijewski
 Południe: Adomaitis 24; Elliott 15; Zieliński 13; Taylor 9; Giedraitis 8; Bailey 7; Kul 6; Furman 4; Heinrich 2; Hughes 2; Szawarski 2; Sporar 0. Trener: Andrzej Kowalczyk
 MVP: Joe Mc Naull
 Zwycięzca konkursu wsadów: Brant Bailey
 Zwycięzca konkursu rzutów za 3: Andrzej Pluta

Polska Liga Koszykówki
2003 w koszykówce
2002 w koszykówce
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie